

Населені пункти та їхні частини
 Пежхали — село в гміні Черніце-Борове Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Пежхали — село в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Пежхали — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Пежхали — осада в гміні Плоскіня Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки